Копе́йкин — русская фамилия. Известные носители:

 Копейкин, Александр Николаевич (род. 1982) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Копейкин, Алексей Александрович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Копейкин, Антон Геннадьевич (1977—2020) — подполковник, Герой Российской Федерации.
 Копейкин, Борис Аркадьевич (род. 1946) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Копейкин, Вадим Николаевич (1929—1998) — советский и российский учёный-стоматолог.
 Копейкин, Василий Анатольевич (род. 1988) — российский легкоатлет.
 Копейкин, Вилен Тимофеевич (род. 1940) — советский и российский гандбольный тренер.
 Копейкин, Дмитрий Георгиевич (1903—1982) — генерал-майор ВС СССР, служивший в Народном Войске Польском.
 Копейкин, Игорь Валентинович (1920—2002) — Герой Советского Союза.
 Копейкин, Кирилл Владимирович (род. 1959) — священнослужитель РПЦ, протоиерей.
 Копейкин, Максим Николаевич (род. 1989) — российский игрок в мини-футбол.
 Копейкин, Михаил Семёнович (1905—1983) — русский советский живописец, график и педагог.
 Копейкин, Николай (род. 1966) — российский художник, кинорежиссёр, музыкант.
 Копейкин, Сергей Михайлович (род. 1956) — российский и американский физик-теоретик.

См. также 
 Копейкина — река в Томской области России.
 Копейкино